Безпрозванна — жіноча форма прізвища Безпрозванний.

 Безпрозванна Валентина Алестархівна — виконавчий директор Житомирської обласної організації Союзу організацій інвалідів України; відзначена орденом княгині Ольги.
 Безпрозванна Еліна Олегівна (* 1989) — українська волейболістка, нападаюча. Майстер спорту України міжнародного класу.

Примітки 

жіночі форми прізвищ